Onslaught (arremetida o embestida en inglés, ) puede referirse a:
 Onslaught, villano ficticio de Marvel Comics;
 Onslaught (1983-1991, 2004-presente), banda inglesa de thrash metal;
 Onslaught (2009), videojuego de WiiWare;
 Onslaught (2002), en español Embestida, expansión del juego de cartas coleccionables Magic: el encuentro.
 Onslaught personaje ficticio de la saga Transformers